Andrej Martin / Hans Podlipnik-Castillo erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non difendere il loro titolo.

In finale Jesper de Jong / Vitaliy Sachko hanno sconfitto Vladyslav Manafov / Evgenii Tiurnev con il punteggio 7-6(4), 6-1.

Teste di serie 

  Felipe Meligeni Alves /  João Menezes (primo turno)
  Brayden Schnur /  Yang Tsung-hua (primo turno)

<li>  Jesper de Jong /  Vitaliy Sachko (campioni)
<li>  Denis Istomin /  Denis Yevseyev (primo turno)

Wildcard 

  Yan Bondarevskiy /  Grigoriy Lomakin (primo turno)
  Dostanbek Tashbulatov /  Beibit Zhukayev (primo turno)

  Carlos Gimeno Valero /  Timofey Skatov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Almaty Challenger 2021